Het seizoen 2016-17 van de Beker van België in het vrouwenvoetbal startte op 13 augustus 2016 met een voorronde en eindigde op 13 mei 2017 met een zege van AA Gent tegen RSC Anderlecht.

Laatste 16
Dit schema toont het wedstrijdschema vanaf de 1/8e finale.

Verloop
Alle rondes werden in één wedstrijd beslist. In de voorronde en de eerste ronde speelden ploegen uit de provinciale reeksen, vanaf de tweede ronde traden de ploegen uit Tweede klasse toe en vanaf de derde ronde ook de ploegen uit Eerste klasse. Uiteindelijk bleven in de vierde ronde acht ploegen over, die doorgingen naar de achtste finales, waar ook de ploegen ook de Super League toetraden tot de beker.

Wedstrijden
Na de clubnaam wordt tussen haakjes in Romeinse cijfers weergeven in welke klasse de ploeg speelde. Een P voor het cijfer betekent dat het om een provinciale klasse gaat. Indien er geen haakjes zijn, gaat het om een ploeg uit de Super League.

Voorronde

Eerste ronde

Tweede ronde

Derde ronde

Vierde ronde

1/8e finale 
De acht winnaars uit de vierde ronde namen het in deze ronde op tegen de zeven ploegen uit de Super League, één ploeg was vrij.

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Beker van België (vrouwenvoetbal) naar seizoen
Bekervoetbal 2016/17